Епархия Трира (, ) — епархия в составе архиепархии-митрополии Кёльна Римско-католической церкви в Германии. В настоящее время епархией управляет епископ . Вспомогательные епископы — Лео Шварц, Роберт Брам, Йорг Михаэль Петерс, Хельмут Дизер.

Клир епархии включает 1 053 священников (730 епархиальных и 323 монашествующих священников), 167 диаконов, 559 монахов, 1 785 монахинь.

Адрес епархии: Hinter dem Dom 6, D-54290 Trier; Postfach 1340, D-54203 Trier, Bundesrepublik Deutschland.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 926 приходов на юго-западе Германии: в упразднённых административных районах Кобленц и Трир в земле Рейнланд-Пфальц и во всей земле Саар, кроме округа Саарпфальц-Крайс.

Все приходы объединены в 35 деканатов.

Кафедра епископа находится в городе Трир в церкви Святого Петра.

История 

Кафедра Трира в современной земле Рейнланд-Пфальц является старейшей в Германии. Имена епископов Трира содержатся в письменных источниках с середины III века.

Уже во время правления Меровингов епископы Трира пользовались существенной автономией. Кафедра Трира была возведена в ранг архиепархии-митрополии в VIII веке.

Архиепископство Трира было важным церковным княжеством Священной Римской империи, чьи границы проходили вдоль Мозеля между Триром и Кобленцом. 1 мая 1196 года на алтарь собора архиепархии была возложена риза Иисуса Христа, по преданию, обретённая чудесным образом императрицей святой Еленой. С XIII века архиереи Трира носили почётный титул Архиканцлера Галлии и Арльского королевства. С 1356 года архиепископ Трира стал вторым по чести из семи выборщиков Священной Римской империи. Ему была дана особая привилегия, по просьбе архиепископа Майнца, первым оглашать результаты выборов и имя нового императора.

В Средневековье территория архиепархии расширилась за счёт приобретения и пожертвований земель большей части долины Мозеля. Церковное княжество включало Кобленц и Трир, крепость Эренбрайтштайн, Кокхайм, Боппард и эксклавы в графстве Лимбург, герцогстве Шёнбург, Эгер, Монтабор, Майен, Даун, княжество Вормс, часть города Ладенбург, княжеское аббатство Прюм.

От митрополии Трира зависели епископства Меца, Тула, Вердена, Нанси и Сен-Дье (ныне на территории Франции) и Гиссена, на правом берегу Рейна (ныне в митрополии Кёльна).

С 1786 года началось постепенное снижение роли архиепархии в политической жизни Священной Римской империи. В 1795 году территория архиепископства и церковного княжества к западу от Рейна была оккупирована Францией. 29 ноября 1801 года кафедра Трира утратила статус архиепархии. В 1803 году было упразднено и церковное княжество, чьи земли на правом берегу Рейна были присоединены к княжеству Нассау.

16 июля 1821 года буллой De salute animarum Папы Пия VII епархия Трира вошла в состав церковной провинции Кёльна и 16 августа того же года уступила часть своей территории в пользу новой епархии Лимбурга.

В 1844 году, во время выноса ризы Иисуса Христа, Йоханнес фон Ронге организовал раскольническую группу «немецких католиков». Причиной такого поведения бывшего католического священника стало несогласие с проповедью епископа Вильгельма Арнольди, утверждавшего возможность исцеления посредством реликвии. Раскольники отказались от целибата, практики отлучения от церкви, индульгенций и устного исповедания грехов. Вначале к ним присоединились двести общин по всей Германии, но уже в 1911 году их численность составляла всего лишь 2.000 последователей в Саксонии. Позднее они вошли в состав движения старокатоликов.

Епископы Трира пользуются привилегией украшения галеро на епископском гербе десятью кистями по бокам, как у архиепископов.

Ординарии епархии

Примечания

Статистика 
На конец 2010 года из 2 468 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 1 504 500 человек, что соответствует 61,0 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 1.527.000 || 2.005.000 || 76,2 || 1.258 || 365 || 1.623 || 940 ||  || 1.230 || 6.010 || 909
|-
| 1969 || 1.850.977 || 2.601.648 || 71,1 || 1.382 || 558 || 1.940 || 954 ||  || 1.094 || 5.420 || 873
|-
| 1980 || 1.930.293 || 2.313.490 || 83,4 || 1.081 || 619 || 1.700 || 1.135 || 39 || 1.035 || 3.476 || 978
|-
| 1990 || 1.802.456 || 2.485.500 || 72,5 || 1.385 || 971 || 414 || 1.301 || 63 || 770 || 3.300 || 978
|-
| 1999 || 1.659.905 || 2.368.000 || 70,1 || 1.255 || 862 || 393 || 1.322 || 22 || 649 || 2.558 || 969
|-
| 2000 || 1.646.599 || 2.368.000 || 69,5 || 1.234 || 852 || 382 || 1.334 || 106 || 620 || 1.851 || 969
|-
| 2001 || 1.633.383 || 2.368.000 || 69,0 || 1.204 || 842 || 362 || 1.356 || 117 || 639 || 2.392 || 965
|-
| 2002 || 1.620.662 || 2.300.000 || 70,5 || 1.184 || 830 || 354 || 1.368 || 121 || 626 || 2.292 || 965
|-
| 2003 || 1.609.251 || 2.300.000 || 70,0 || 1.103 || 752 || 351 || 1.458 || 140 || 624 || 2.262 || 965
|-
| 2004 || 1.592.042 || 2.500.000 || 63,7 || 1.068 || 730 || 338 || 1.490 || 143 || 596 || 2.178 || 959
|-
| 2010 || 1.504.500 || 2.468.000 || 61,0 || 1.053 || 730 || 323 || 1.428 || 167 || 559 || 1.785 || 926
|}

См. также 
Собор Святого Петра (Трир)

Источники 

 Annuario pontificio за 2011 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Трира
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 317—318 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 495; vol. 2 , p. 255; vol. 3 , p. 317; vol. 4 , p. 343; vol. 5, p. 387; vol. 6, p. 414 
 Булла De salute animarum, в Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo IV, Romae 1891, p. 594 
 Карта епархии Трира 

Трир
Корпорации общественного права Германии